Копривно може да се односи на:
 Копривно (Милићи), насељено место у саставу општине Милићи, Република Српска, БиХ;
 Копривно (Дугопоље), насељено место у саставу општине Дугопоље, Република Хрватска;